Роалес-де-Кампос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Кампос. Занимает площадь 22,7 км². Население — 209 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 95 км.

Покровителем города считается святая Лусия.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Муниципалитеты Вальядолида